Weck, de Weck, « (boulanger) » :
 Bernard Weck (1890-1950), personnalité politique suisse ;
 Charles de Weck (1837-1931), personnalité politique suisse ;
  ;
 Peter Weck (né en 1930), acteur, réalisateur et producteur autrichien ;
 Philippe de Weck (1919-2009), banquier suisse ;
 Rodolphe de Weck (1826-1861), personnalité politique suisse ;
 Roger de Weck (né en 1953), journaliste suisse.

Voir aussi